Едвін Іфеані (фр. Edwin Ifeanyi, нар. 28 квітня 1972) — камерунський футболіст.
 Іфеані Ннаджіофор - спортсмен, учасник Пауерліфтинг на літніх Паралімпійських іграх 2012.